Chengguan (Lhasa), Tibetaans Thrinkon Chu, district in de stadsprefectuur Lhasa in de Tibetaanse Autonome Regio
Chengguan (Lanzhou), een district in de Chinese stadsprefectuur Lanzhou, in de provincie Gansu in China
Chengguan (gemeente), een grote gemeente in de Lanzhou'se arrondissement Shandan.